Endeïs (Oudgrieks: Ενδηίς of Ενδαΐς) was in de Griekse mythologie koningin van Aegina als vrouw van koning Aeacus, en moeder van Peleus en Telamon.

Naast Peleus en Telamon had Aeacus nog een zoon, Phocus, verwekt bij de Nereïde Psamathe. Phocus was vanwege zijn fysieke overmacht tijdens sportwedstrijden de lieveling van zijn vader. De jaloerse Endeïs spoorde haar zonen daarom aan om tijdens een vijfkamp hun halfbroer met een een stenen discus te treffen en te doden. Na deze aanslag zijn Peleus en Telamon door hun vader van hun geboortegrond verdreven.

Over de herkomst van Endeïs bestaan er binnen de Griekse mythologie een tweetal verhalen: Ofwel Endeïs was de dochter van centaur Cheiron en naiade Chariclo. Ofwel ze was de dochter van de beruchte rover Sciron.

Stamboom

Vrouw in de Griekse mythologie